Jaspers ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Jaspers (1850–1940), deutscher Politiker
 Dick Jaspers (* 1965), niederländischer Billardspieler
 Jason Jaspers (* 1981), kanadischer Eishockeyspieler
 Karl Jaspers (1883–1969), deutscher Philosoph und Psychiater
 Teun Jaspers (* 1943), niederländischer Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Wolfgang Jaspers, deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmensberater

Jaspers bezeichnet:
 den Asteroiden (48435) Jaspers

JASPERS steht als Abkürzung für:
 Joint Assistance to Support Projects in European Regions, eine Initiative der EU

Siehe auch:
 Jasper

JASPERS